Agulla Juncadella, muntanya a la província d'Osca (Aragó)
 Casa-fàbrica Juncadella, fàbrica de teixits que ocupava l'espai que actualment ocupen tota una illa d'edificis entre el carrer Vistalegre
 Domènec Juncadella i Ballbé (Barcelona, 1900), escriptor i poeta 
 Emili Juncadella i Vidal (1885-1936), aficionat a la fotografia, col·leccionista d'armes, apassionat de l'excursionisme i la caça
 Rafael Juncadella i Urpinas, sacerdot i líder veïnal barceloní del barri de Roquetes (Nou Barris)